Гуго (Юг) IV — имя ряда правителей:
 Гуго IV (ум. 1359) — король Кипра и номинальный король Иерусалима с 1324 года.
 Гуго IV (1212—1272) — герцог Бургундии с 1218 года, титулярный король Фессалоники с 1266 года.
 Гуго IV дю Мэн (ум. 26 марта 1051), граф Мэна с 1032/1035.
 Гуго IV де Лузиньян (1026/27) — сеньор де Лузиньян с 1012.
 Гуго IV (ум. 1285) — граф Ретеля с 1272.
 Гуго IV де Сен-Поль (ум. 1205) — граф де Сен-Поль, крестоносец.
 Гуго IV (ум. 1048) — граф Нордгау с 1027.